Испано-португальские войны — ряд военных конфликтов между королевствами Испания, ранее — Кастилия и Леон, и Португалия.
 Фердинандовы войны (1369—1371, 1372—1373, 1381—1382) — часть Столетней войны
 Португальское междуцарствие (1383—1385) — часть Столетней войны
 Война за кастильское наследство (1475—1479)
 Война за португальское наследство (1580—1583)
 Португальская война за независимость (1640—1668) — часть Тридцатилетней войны (до 1648)
 Война за испанское наследство (1701—1714)
 Испано-португальская война (1735—1737)
 Испано-португальская война (1761—1763) — часть Семилетней войны
 Испано-португальская война (1776—1777)
 Апельсиновая война (1801) — часть Войны второй коалиции и Англо-испанской войны (1796—1808)
 Франко-испанское вторжение в Португалию (1807) — часть Англо-испанской войны (1796—1808)

См. также 
 Легион Вириатос